Degerö kan syfta på:

Finland 

 Degerö (Föglö, Åland), huvudö i Föglö kommun 
 Degerö, Ekenäs, ö i Raseborgs kommun i Nyland, 
 Degerö, Helsingfors, ett distrikt i Helsingfors,

Se även
Degerby
Degerölandet

Robotskapade Finlandförgreningar